Кадуна:

 Кадуна — город в Нигерии, центр одноимённого штата.
 Кадуна — аэропорт, расположенный в городе Кадуна, центре одноимённого штата в Нигерии.
 Кадуна — река в Нигерии, левый приток Нигера.
 Кадуна — штат на севере Нигерии.

См. также 
 Кадуна Юнайтед — нигерийский футбольный клуб из города Кадуны.